Лексингтон-авеню — 59-я улица () — это пересадочный узел Нью-Йоркского метро. Главные выходы идут к Лексингтон-авеню и 59-й улице.

Тремя кварталами севернее располагается станция Лексингтон-авеню — 63-я улица по маршрутам  и . Хотя переход на неё связан с выходом из метро и повторным входом через турникеты, для пассажиров, использующих пластиковую карту  или бесконтактную карту , он бесплатный. Этот бесплатный переход был введён в 2001 году, когда маршрут  был перенаправлен с линии Куинс-бульвара на линию 63-й улицы и его пассажиры лишились пересадки на линию Лексингтон-авеню, которая была на станции Лексингтон-авеню — 53-я улица.


Платформы линии Лексингтон-авеню, Ай-ар-ти 

 Станция состоит из четырёх боковых платформ, по две на каждом уровне.

Станция была открыта 17 июля 1918 года, и первоначально открылись платформы на верхнем уровне. Нижние платформы были построены только к 15 ноября 1962 года, для того чтобы снизить нагрузку на станцию Центральный вокзал — 42-я улица и челнок 42-й улицы; на них останавливаются экспресс-поезда. Также у пассажиров появилась возможность ездить в Куинс по маршрутам от данной станции. Верхний уровень станции является самым верхним во всём пересадочном узле, а нижний — самым нижним: между ними находятся вторая станция и её мезонин; между верхним и нижним уровнями проходят эскалаторы.

В период с 2003 по 2005 станция была закрыта на капремонт, так как поблизости от неё строили башню Блумберг-тауэр.

Выход в магазин Bloomingdale's был показан в фильме «Монстро» 2008 года.

Платформа линии Бродвея, Би-эм-ти 

 Станция состоит из одной островной платформы. Выход со станции идёт к 60-й улице.

Станция открылась 1 сентября 1919 года. Первоначально планировалось данный участок линии от Центрального парка пустить по поверхности, а далее по мосту Куинсборо в Куинс. Но от плана отказались, а так как 59-я улица очень узкая для проводки путей, то было решено провести линию под 60-й улицей, и по туннелю через Ист-Ривер в Куинс.

К востоку от станции пути разветвляются: одна пара идёт к станции Куинс-Плаза (), а другая — к Куинсборо-Плаза ().

Соседние станции

Примечания

Ссылки 
 nycsubway.org — 59th Street
 nycsubway.org — Lexington Avenue/59th Street
 nycsubway.org — Blooming Artwork by E. Murray (1996) / Элизабет Мюррей
 Station Reporter — 59th Street & Lexington Avenue Complex
 MTA’s Arts For Transit — 59 Street/Lexington Avenue — 59th Street
 Lexington Avenue & 59th Street entrance from Google Maps Street View
 Lexington Avenue & 60th Street entrance from Google Maps Street View
 Third Avenue & 60th Street entrance from Google Maps Street View